Wertbach ist ein Gewässername:
 Wertbach (Roßbach), linker Zufluss des Roßbachs (zum Lebacher Mandelbach, zur Theel) vor Eidenborn,  Stadt Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Wertbach (Schwarzwiesenbach), linker Zufluss des Schwarzwiesenbachs (zur Lauter) vor Nenningen, Stadt Lauterstein, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Wertbach (Sizenbach), auch Leinenfirster Bach, rechter Zufluss des Frankenbachs (Oberlauf des Sizenbachs) bei Leinenfirst, Gemeinde Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wertbach (Steppach), Oberlaufname der Steppach bis vor Eutendorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wertbach (Sulz), linker Zufluss der Sulz (zur Altmühl) in Beilngries, Landkreis Eichstätt, Bayern

Siehe auch:
 Wehrbach
 Werbach
 Wertach (Begriffsklärung)
 Wörthbach